Brook kan syfta på följande:

 Brook, Indiana, ort i USA
 Brook, Kent, ort i England, Storbritannien